Blaue Linie steht für
 Blaue Linie (Libanon), Demarkationslinie zwischen Libanon und Israel 

U-Bahn-Linien
 Blå linjen (Stockholm) 
 Filjowskaja-Linie, Moskauer Metro 
 Blaue Linie (Metro Chennai)
 Blaue Linie (Taipei)
 Blaue Linie (Yokohama)

Buslinien
 Blaue Linie (Herborn)

Siehe auch:
 Wasserfluglinie Altona–Dresden
 Blue Line